Abu Ahmad al-Kuwaiti, también conocido como Sheikh Abu Ahmed, Arshad Khan y Mohammed Arshad (muerto el 2 de mayo de 2011), fue un jeque de Kuwait nacido en Pakistán. 

Era un miembro de la organización terrorista Al-Qaeda. 

Su identificación llevó a la CIA hasta el escondite de Osama bin Laden

Referencias

Véase también 
 Al-Qaeda
 Muerte de Osama bin Laden

Miembros de Al Qaeda
Terroristas del 9/11
Islamistas de Pakistán